DOT (gebouw), een bioscoop en planetarium in de stad Groningen
DOT (medische behandeling), afkorting voor "DBC's op weg naar Transparantie"
DOT (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
DOT (oliestandaard), vastgesteld door het United States Department of Transportation
Double-O-Tube, een constructiewijze voor tunnelboormachines
Dot, een studioalbum van Karmakanic